Ene poate fi atât prenume cât și nume de familie.

Prenume

Ene Ergma (n. 1944), politician estonian
Ene Mihkelson (n. 1944), scriitor estonian
Ene Franca Idoko (n. 1985), sprinter nigerian

Nume

 Alexandru Ene I (1928-2011), fotbalist român
Ana Derșidan-Ene-Pascu (n. 1944), scrimeră română
 Elena Ene (n. 1962), deputat român
 Fănică-Voinea Ene (n. 1946), scriitor, jurnalist și specialist în medicină alternativă român
 Gheorghe Ene (1950-2011), scriitor și ziarist român
 Gheorghe Ene II (1937-2009), fotbalist și antrenor român
Gigel Ene (n. 1982), fotbalist român
 Horia Ene (n. 1941), matematician și om politic român
 Lucian Ene, profesor universitar de stomatologie
 Maria Ene (n. 1953), economist român
 Mihaela Ene (n. 1965), om de afaceri român
 Nicu Enea (n. 1897-1960), pictor român
 Noni Răzvan Ene (n. 1992), cântăreț român
Orhun Ene (n. 1967), baschetbalist turc
 Vasile Ene (n. 1950), deputat român
 Vasilica Ghiță Ene (n. 1954), poetă, jurnalistă și folcloristă română

Nume de familie românești